Леван Евстафьевич Гудушаури (; ,  — ) — советский боксёр, чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР (1951), тренер, Судья всесоюзной категории (1956).

Биография 
Родился в городе Тбилиси в  году.

В 1945 году стал чемпионом СССР в полутяжёлом весе. В 1945 году завоевал ещё одну золотую медаль в командном первенстве СССР вместе с командой Грузии занявшей первое место в отдельном первенстве СССР по боксу 1945 года. Финалист чемпионатов СССР 1944 и 1946 годов.

За большие заслуги и личный вклад в развитие бокса в Грузии присвоено звание заслуженный мастер спорта СССР по боксу в 1951 году.

Литература 
 К. В. Градополов. Бокс. — М.: Физкультура и спорт, 1951. — с. 39.

Ссылки 
 Энциклопедия бокса
 Чемпионов СССР у Грузии по боксу 9 девять

Чемпионы СССР по боксу
Тренеры по боксу СССР
Судьи по боксу СССР
Судьи всесоюзной категории